

Personnalités 

 Arundhathi Subramaniam (née en 1973), poétesse et écrivaine indienne d'expression anglaise ;
 L. Subramaniam (né en 1947), violoniste indien de musique carnatique ;
 Jaishankar Subrahmanyam (né le 9 janvier 1955), homme politique indien frère de l'historien Sanjay Subrahmanyam
 Sanjay Subrahmanyam (né en 1961), historien, professeur à l'université de Californie à Los Angeles et au Collège de France
 Shankar Subramaniam Narayan (1934-2021), footballeur indien ;
 Sivasangari Subramaniam (née en 1999), joueuse malaisienne de squash.